Torneig de tennis masculí: Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2022
 Torneig de tennis femení: Open 6ème Sens – Métropole de Lyon 2022